Aethioprocris är ett släkte av fjärilar. Aethioprocris ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bastardsvärmare
Aethioprocris